

Красиве — село, Єсільський район, Акмолинська область

Красиве — село, Біробіджанський район, Єврейська автономна область
 Красиве — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Красиве — село, Первомайський район, Харківська область

Див. також 
 Красива